21 puede referirse a:

21, el número;
21, el año;
21, el siglo
21, álbum de Adele.